Стони Појнт има више значења:
 Стони Појнт (Њујорк)
 Стони Појнт (Мичиген)
 Стони Појнт (Северна Каролина)